Die Koser Jeweler Tennis Challenge 2021 war ein Tennisturnier der Damen in Landisville. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 9. bis 15. August 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Koser Jeweler Tennis Challenge 2021 fand am 9. und 10. August 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in East Hempfield Township